Xãs — etnia da Birmânia
Língua xã — língua da etnia
Xã (estado) — estado birmanês habitado pelos xãs
Levante (Mediterrâneo) — região que em certos contextos corresponde grosso modo aquela que em árabe se designa 

Desambiguações de topônimos